Смоленська земля
 Смоленська область